Лотре́к (, ) — коммуна во Франции, в кантоне Плен-де-л’Агу округа Кастр, департамент Тарн, Окситания.

Лотрек известен своим . Входит в список «Самых красивых деревень Франции». По легенде, отсюда ведёт своё происхождение род Тулуз-Лотреков (их связь со средневековыми Лотреками не доказана).

Код INSEE коммуны — 81139.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 60 км восточнее Тулузы, в 25 км к югу от Альби.

На юго-востоке коммуны протекает река Пулобр ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1756 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1009 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 724 были экономически активными, 285 — неактивными (показатель активности — 71,8 %, в 1999 году было 68,1 %). Из 724 активных работали 655 человек (351 мужчина и 304 женщины), безработных было 69 (36 мужчин и 33 женщины). Среди 285 неактивных 78 человек были учениками или студентами, 83 — пенсионерами, 124 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Ремигия (XIV век). Исторический памятник с 1999 года.
 Замок Мальвиньоль (XVI век). Исторический памятник с 1988 года.
 Старый крест на кладбище Грессак. Исторический памятник с 1942 года.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн
Самые красивые деревни Франции (Тарн)